Нарци́сс поэти́ческий, или нарцисс обыкнове́нный, он же нарцисс белый () — вид однодольных цветковых растений, включённый в род  семейства .

Ботаническое описание 
Нарцисс поэтический — многолетнее луковичное травянистое растение. Луковица яйцевидной или продолговато-яйцевидной формы, не более 3,5 см в диаметре (у подвида verbanensis менее 1,5 см), бледно-коричневого цвета.

Листья прямые, линейные, до 1,5 см шириной (у verbanensis не более 0,5 см), ярко-зелёные или сизоватые.

Стрелка-цветонос длиннее листьев, до 45 см (у verbanensis до 30 см), уплощённая, ближе к основанию сравнительно толстая, выше — тонкая, продольно разлинованная. Прицветник плёнчатый, иногда почти кожистый. Цветоножка тонкая. Цветки ароматные, 3,5—7,5 см в диаметре. Трубка (коронка) небольшая, плоская (у radiiflorus оттянутая), жёлтая, в основании зеленоватая, по краю красная или оранжевая, внутри красной зоны нередко с узкой белой полосой. Листочки околоцветника снежно-белые, в основании желтоватые, внутренние овальные, уже и короче внешних, продолговато-обратнояйцевидных. Тычинки неравные, три из них короче трубки, три — длиннее (у radiiflorus почти равные, длинные). Пестик обычно короче длинных тычинок, однако может их и превосходить.

Плод — неясно трёхрёберная широкоэллиптическая (у некоторых экземпляров radiiflorus совсем без рёбер, линейно-эллиптическая или грушевидная) коробочка около 1,5 см длиной.

Ареал 
Естественный ареал нарцисса поэтического — Южная Европа от Португалии до Италии и запада Балканского полуострова.

Нарцисс издавна выращивается в качестве декоративного садового растения. Натурализован по всей Европе и Северной Америке. Во Франции и Италии используется для изготовления парфюмерии. В корейской медицине используется для лечения конъюнктивита, уретрита и аменореи.

Таксономия

Синонимы 
Синонимы :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Синонимы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Синонимы

Примечания

Литература

Ссылки 

Нарцисс
Флора Европы
Декоративные садовые растения
Ядовитые растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum